Enk ist der Familienname folgender Personen:
 Alexander Enk, deutscher Dermatologe
 Arthur Enk (1894–1976), deutscher Politiker (CDU)
 Heinz Enk (1931–2020), deutscher Oberst im Ministerium für Staatssicherheit (MfS) der DDR
 Mauritius Enk (1538–1575), Bibliothekar des Klosters St. Gallen
 Michael Leopold Enk von der Burg (1788–1843), Benediktinermönch, Schriftsteller und Literaturtheoretiker

enk steht für
 eine bairische Form der Pronomen ihr (Akkusativ) / euch, ursprünglich eine Dualform.

ENK steht für
 den Europäischen Nationalitätenkongress

Siehe auch:
 Enck

ENK